2C-C — психоделический фенилэтиламин семейства 2C, синтезированный Александром Шульгиным.

Дозировка 
В книге PiHKAL Александр Шульгин описывает дозировку в диапазоне 20—40 мг.

Эффекты 
Визуальные эффекты 2С-С схожи с таковыми от приёма LSD или псилоцибиновых грибов, но являются менее интенсивными при стандартных дозировках. При дозировке в диапазоне 20—40 мг эффекты длятся от 4 до 8 часов. Бóльшие дозы увеличивают длительность трипа.

Методы получения 
Синтез из 2C-H (2,5-диметоксифенэтиламина):

Синтез из 2C-B (4-бромо-2,5-диметоксифенэтиламина):

Правовой статус 
Запрещён к обороту на территории Российской Федерации постановлением от 6 октября 2011 года как производное 2,5-диметоксифенэтиламина.

В США не внесён в список наркотических средств и оборот его не контролируется, но за хранение и продажу вещества потенциально могут привлечь к уголовной ответственности в соответствии с  по причине структурной схожести 2C-C с 2C-B.

См. также 
 2C-C-NBOMe
 Дизайнерские наркотики

Примечания 

2C (психоделики)
Соединения азота по алфавиту